Лощинская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области на реке Неньга.

Входит в состав Мишутинского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Мишутинский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Вожеги — 71 км, до центра муниципального образования Мишутинской — 5 км. Ближайшие населённые пункты — Есинская, Алферьевская, Глазуновская, Тимонинская.

По переписи 2002 года население — 12 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вожегодского района